Otira är ett släkte av spindlar. Otira ingår i familjen mörkerspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mörkerspindlar
Otira